DBR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 544 амінокислот, а молекулярна маса — 61 555.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Нуклеази